Per locomotiva FS 820 si può intendere:
 le locomotive gruppo 820 pervenute alle FS nel 1905 (ex RM), poi riclassificate nel gruppo 812
 le locomotive gruppo 850 pervenute alle FS successivamente (ex SV)